Joseph Blanchard Angaud (Poto Poto, 1934–?) kongói nemzetközi labdarúgó-játékvezető.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
Az Kongói labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1968-tól tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a franciát beszéli.Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzést vezetett, vagy működő társának partbíróként segített. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 1980-ban búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Mexikóba a IX., az 1970-es labdarúgó-világbajnokságra és Spanyolországba a XII., az 1982-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB bíróként alkalmazta.

1970-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

1982-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Afrikai nemzetek kupája
Etiópia rendezte a 6., az 1968-as afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a CAF JB játékvezetőként foglalkoztatta.

1968-as afrikai nemzetek kupája

Afrikai Nemzetek Kupája mérkőzés

Szakmai sikerek 
1982-ben a nemzetközi játékvezetés hírnevének erősítése, hazájában 10 éve a legmagasabb Ligában (osztályban) folyamatosan tevékenykedő, eredményes pályafutása elismeréseként, a FIFA JB felterjesztésére az 1965-ben alapított International Referee Special Award címmel és oklevéllel tüntette ki.

Források 

Kongói labdarúgó-játékvezetők
1934-ben született személyek
Élő személyek